Weinbergbrücke ist der Name mehrerer Brücken
 Weinbergbrücke (Rathenow), über die Havel in Rathenow, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Weinbergbrücke (Ilmenau), über die Ilmenau in  Medingen,  Landkreis Uelzen, Niedersachsen